Marek Jerzy Minakowski (ur. 13 czerwca 1972 w Olsztynie) – polski filozof, genealog, doktor nauk humanistycznych i wydawca, a także bloger. Twórca Wielkiej genealogii Minakowskiego. Współzałożyciel i pierwszy marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.

Życiorys 
Urodził się w rodzinie Jerzego Minakowskiego (1942–2018) i Wiesławy z Kraszewskich (1948–2012). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym na podstawie dysertacji pt. Logika formalna przed Arystotelesem 19 listopada 1998 otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (specjalność: filozofia). Promotorem pracy doktorskiej była prof. Ewa Żarnecka-Biały. 

W 2005 wydał elektroniczną wersję Herbarza polskiego Adama Bonieckiego (1842–1909) z własnymi hipertekstowymi indeksami oraz opublikował w Internecie pracę pt. Ci wielcy Polacy to nasza rodzina (od 2009 pod nazwą Wielka Genealogia Minakowskiego), która zawiera informacje o ponad milionie (stan na lipiec 2022) powiązanych ze sobą rodzinnie osób (od X wieku do dziś) i jest ciągle rozbudowywana i aktualizowana. Jest także twórcą serwisu Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego, poświęconego potomkom posłów i senatorów uczestniczących w obradach Sejmu Wielkiego, zawierającego dane ponad 133 tysięcy osób (stan na lipiec 2022).

W kwietniu 2006 razem z żoną Anną Lebet-Minakowską i Januszem Janotą-Bzowskim został współzałożycielem Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego i objął funkcję marszałka, którą pełnił przez kilka lat do czasu wyboru Andrzeja  Krzyżanowskiego. 

W październiku 2016 został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wybrane publikacje 
 Adam Boniecki, Herbarz polski, Kraków 2005 (CD-ROM) .
 Ci wielcy Polacy to nasza rodzina, Kraków 2005 (CD-ROM), .
 Elita Rzeczypospolitej. Elita północnomazowiecka tom I, 2011
 Elita Rzeczypospolitej. Elita wileńska tom II, 2011
 Elita Rzeczypospolitej. Elita kresowa i smoleńska tom III, 2011
 Elita Rzeczypospolitej. Elita krakowska senatorska tom IV, 2012
 Elita poznańska senatorska z posłami ziemi wschowskiej : województwo poznańskie: rodziny senatorów oraz rodziny posłów ziemi wschowskiej, Kraków 2012
 Elita ruska : województwo ruskie z ziemią chełmską i województwem bełskim, Kraków 2013
 Elita łęczycka i rawska : województwa łęczyckie i rawskie, Kraków 2015

Życie prywatne 
Jest wnukiem prof. Wacława Minakowskiego (1913–1994). 28 maja 1994 w Krakowie ożenił się z archeolog i muzealnik Anną Lebet, z którą ma córkę Sarę.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Marek Jerzy Minakowski w Wielkiej Genealogii Minakowskiego

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Marka Jerzego Minakowskiego

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
Polscy członkowie społeczności wikipedystów
Ludzie urodzeni w Olsztynie
Ludzie związani z II Liceum Ogólnokształcącym im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
Odznaczeni odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Polscy blogerzy
Polscy działacze społeczni
Polscy filozofowie XXI wieku
Polscy genealodzy
Polscy wydawcy
Urodzeni w 1972